Les Meilleurs Récits de  Tome 1 - Période 1925/32 est une anthologie de nouvelles publiées dans le magazine de fantasy américaine . Cette anthologie, éditée par le passionné Jacques Sadoul, regroupe quelques-uns des meilleurs textes de fantasy de ce genre particulier qu'est la littérature de pulp. On y retrouve quelques noms très célèbres, parmi lesquels Robert E. Howard ou . Édité en poche chez , cette anthologie sera suivie d'un deuxième tome couvrant la période de 1933 à 1937 et d'un troisième de 1938 à 1942, publié quelques années plus tard.

Nouvelles 
(Présentées dans l'ordre original de l'ouvrage)
 L'Empire des Nécromants, de Clark Ashton Smith ()
 La Chose dans la cave, de David H. Keller ()
 Les Chiens de Tindalos, de Frank Belknap Long Jr. ()
 Les Miroirs de Tuzun Thune, de Robert E. Howard ()
 La Malédiction des Phipps, de Seabury Quinn ()
 Dépêche de nuit, de H. J. Arnold ()
 Le Présent du rajah, d'E. Hoffmann Price ()
 Le Huitième Homme vert, de G. G. Pendarves ()
 L'Île inconnue, de Clark Ashton Smith ()
 Le Dieu monstrueux de Mamurth, d'Edmond Hamilton ()
 Sous la tente d'Amundsen, de John Martin Leahy ()
 La Piste très ancienne, de H. P. Lovecraft ()
 La Femme du bois, d'Abraham Merritt ()

Référence de l'anthologie 
 Jacques Sadoul présente Les Meilleurs Récits de  : Tome 1 (1925-1932), Éditions ,  1975. Traduction de France-Marie Watkins. Introduction et commentaires avant chaque nouvelle de Jacques Sadoul .
 Édition française poche en 1989 chez J'ai lu de l'anthologie de récits du magazine '' pour la période 1925-1937, présentés par Jacques Sadoul. Cette édition regroupe les deux premiers tomes édités précédemment dans des volumes séparés.

Recueil de nouvelles de fantasy
Recueil de nouvelles paru en 1975
Anthologie en littérature de fantasy
1975 en fantasy